

Cinema 
 Animal (The Animal) – film del 2001 diretto da Luke Greenfield
 Animal - Il criminale (Animal) – film del 2005 diretto da David J. Burke
 Animal - Il segreto della foresta (Animal) – film del 2014 diretto da Brett Simmons

Musica 
 Animal – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Animal (Fuck Like a Beast) – singolo dei W.A.S.P. del 1984
 Animal – singolo dei Def Leppard del 1987
 Animal – singolo dei Pearl Jam del 1994
 Animal – album di King Africa del 1998
 Animal – singolo dei R.E.M. del 2004
 Animal – album degli Animosity del 2007
 Animal – album di Kesha del 2010
 Animal – singolo dei Neon Trees del 2010
 Animal – singolo di R.I.O. e U-Jean del 2011
 Animal – singolo di Conor Maynard del 2013
 Animal – album dei Berlin del 2013
 Animal – singolo dei Berlin del 2014
 Animal – singolo di Álvaro Soler del 2017
 Animal – singolo di Trey Songz del 2017
 Animal – album degli Shining del 2018
 Animal – singolo degli Shining del 2018
 Animal – singolo di Troye Sivan del 2018
 Animal – singolo dei Fever 333 del 2020

Altro 
 Animal – personaggio dei Muppet
 Animal – wrestler statunitense
 Animal – videogioco del 1973

Pagine correlate 
 Animals
 The Animal